Henri Marteau ist der Name folgender Personen:

* Henri Marteau (Geiger) (1874–1934), deutsch-französischer Violinist und Komponist  
 Henri Marteau (Schauspieler) (1933–2005), französischer Schauspieler